

Odkrivanje Saturnovih naravnih satelitov (lun) 
Danes poznamo vsaj 60 Saturnovih naravnih satelitov. Pravega števila Saturnovih satelitov niti ne moremo poznati, ker okoli Saturna kroži prava množica  nebesnih teles, ki tvorijo Saturnove obroče.

Mnogi sateliti so zelo majhni, saj imajo premer samo dva do tri kilometre. Sedem je takšnih, da bi jih lahko imeli za pritlikave planete, če bi krožili okoli Sonca.
Najprej so odkrili osem Saturnovih lun:
 Titan je bil odkrit že leta 1655, odkril ga je Christiaan Huygens
 Ludvikove zvezde (Tetija, Diona, Rea in Japet) je odkril Giovanni Domenico Cassini v letih od 1671 do 1684
 Luni Mimas in Enkelad je odkril William Herschel v letu 1789
 Luno Hiperion so odkrili W. C. Bond, G. P. Bond in W. Lassell v letu 1848.

Po letu 1980 je odkrivanje Saturnovih lun močno napredovalo. Vesoljski sondi Voyager 1 in Voyager 2 ter sonda Cassini-Huygens (do Saturna je prispela leta 2004) so omogočile odkritje še cele vrste naravnih satelitov Saturna.

Seznam 
Progradni sateliti niso obarvani.

Skupine Saturnovih satelitov 
Saturnove satelite lahko razvrstimo v več skupin.

Pastirski sateliti 
Pastirski sateliti krožijo okoli Saturna v obroču ali pa zelo blizu njega. Na obroč delujejo tako, da mu dajejo obliko in ostre robove ali pa povzročajo nastanek vrzeli v obročih. Vsi Saturnovi pastirski sateliti so majhna nebesna telesa. Med pastirske satelite prištevamo Pana, Dafnisa, Atlasa, Prometeja in Pandoro.
Trije sateliti (S/2004 S 6, S/2004 S 4 in S/2004 S 3), ki bi lahko bili pastirski, pa še niso potrjeni, da obstojajo.

Sotirni sateliti 
Sotirna satelita sta Jan in Epimetej. Ta dva satelita sta po velikosti skoraj enaka, njuni tirnici pa se razlikujeta samo za nekaj kilometrov. Med njima nikoli ne pride do trka, ampak vsaka  štiri leta zamenjata tirnici.

Notranji veliki 
Notranji veliki sateliti Saturna so Mimas, Tetis in Diona.  Krožijo v zelo šibkem obroču F.

Trojanci 
Trojanci so posebna oblika  sotirnih satelitov. Krožijo na isti razdalji kot drugi satelit, vendar se nahajajo vedno na isti razdalji pre ali za njim. Luna Tetis ima dva manjša trojanca Telesto in Kalipso.  Prav tako ima Diona dva trojanca Heleno in Polidevka. Trojanci se nahajajo v Lagrangeevih točkah L4 in L5.

Zunanji veliki sateliti 
Saturnovi največji sateliti krožijo okoli planeta zunaj obroča E. To so sateliti Rea, Titan, Hiperion in Japet.

Nepravilni sateliti 
Nepravilni sateliti so manjši sateliti, ki imajo zelo nagnjeno tirnico. Nekateri se gibljejo tudi retrogardno.

Inuitska skupina 
V Inuitski skupini je pet progradnih satelitov: Ižirak, Kiviuk, Paaliak, Siarnak in Tarkek.

Nordijska skupina 
Nordijska skupina vsebuje 29 retrogradnih satelitov.

Galska skupina 
Galska skupina vsebuje štiri progradne satelite, ki imajo podobne tirnice. V Galsko skupino Saturnovih satelitov prištevamo satelite Albioriks, Bebiona, Eriapo in Tarvos.

Saturn
Seznami lun